Az eltévedt golyó 2 (eredeti cím: Balle perdue 2) 2022-ben bemutatott francia film Guillaume Pierret rendezésében. A főszerepben Alban Lenoir látható. A filmet a Netflix hozta forgalomba.

Cselekmény
Az első részben történtek után Lino egy kórházban ébred, ahol Julia elmondja neki, hogy nincs semmi baja, és mindenki Areski-t keresi, de ő egyelőre nincs meg. Lino ezért követni kezdi Areski családját, és az egyik este talál is valamit, amin talán elindulhat. De Julia le akarja őt koptatni, ezért Lino rendőr lesz, így már szabályos eszközökkel nyomozhat Areski után. Lino jól végzi a dolgát, egy új felszerelést is készített a kocsiknak, amivel nagy előrelépést lehet elérni. De kap egy telefonhívást, ami megváltoztatja az életét. Kiderül, hogy Marco-t a zsaruk fogva tartják, be akarják venni a tanúvédelmi programba, cserébe Marco hasznos információkkal fog szolgálni. Lino ezt nem nézi jó szemmel, szerinte Marco egy elvetemült gyilkos, akinek börtönben a helye. Lino ezért elmenekül Marco-val, leküzdi a szembe jövő akadályokat és átjut a határon, Spanyolországban már simán letartóztatják Marco-t. Igen ám, de Marco kétszer is megszúrja Lino-t, aki emiatt gyenge lesz. Ekkor megjelenik Julia, aki harcba száll Marco-val, a közelharc után Julia lelövi Marco-t, aki még lélegzik. Lino feltápászkodik a földről, magához veszi a fegyvert, és arcon lövi Marco-t.

Szereplők
 Alban Lenoir – Lino
 Stéfi Celma – Julia
 Sébastien Lalanne – Marco
 Jérôme Niel – Yann
 Khalissa Houicha- Victoria
 Anne Serra – Stella
 Quentin D'Hainaut – Yuri
 Thibaut Evrard – Bruno
 Nicolas Duvauchelle – Areski

Jegyzetek
Az oldal forrása: Imdb.com.

További információk
 Az eltévedt golyó 2 az Imdb.com-on (angolul)
 Hivatalos oldal
 Az eltévedt golyó 2 a rottentomatoes.com-on (angolul)
 Az eltévedt golyó 2 a watchthis.hu-n (magyarul)

2022 filmjei
Francia akciófilmek
Francia bűnügyi filmek
Francia thrillerek